Het jaar 300
 Het jaar 300 v.Chr.
 300 (getal)
 The 300 Spartans, een film uit 1962
 300 (film), een film uit 2006 onder regie van Zack Snyder
 300 (flipperkast), een flipperkast ontwikkeld door Gottlieb